Gorniak oder Górniak ist der Familienname folgender Personen:

 Edyta Górniak (Edyta; * 1972), polnische Sängerin
 Hermann Gorniak (* 1927), deutscher Fußballspieler